Derschawina ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Alexejewna Derschawina (1767–1842), russische Gutsbesitzerin und Mäzenin
 Jekaterina Wladimirowna Derschawina (* 1967), russische Pianistin und Klavierpädagogin

Siehe auch:

 Derschawin